Насиров — тюркская фамилия. Женская форма Насирова.

Известные носители 
 Насиров, Будаг Хикмят оглы (род. 1996) — азербайджанский футболист.
 Насиров, Кубат Асадулла оглы (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.
 Насиров, Мустафа Джафар оглы (1921—2012) — заместитель начальника войск Краснознаменного Закавказского пограничного округа КГБ СССР.
 Насиров, Роман Михайлович (род. 1979) — глава Государственной фискальной службы Украины с 2015 года по 2017 год.
 Насиров, Эльман Худам оглы (род. 1968) — директор Института политических исследований при Академии государственного управления Азербайджана.
 Насиров, Ялчин Джангасан оглы (1976—1995) — Национальный Герой Азербайджана.

См. также 
 Носиров, Имомали (род. 1976) — белорусский футболист.

Примечания